Jordi Sans i Sabrafen (Barcelona, 1933 - 2004), metge català
 Jordi Sans i Juan (Barcelona 1965), jugador català de waterpolo